Tekken — серія відеоігор у жанрі файтинг.
 Tekken — перша гра серії.
 Tekken 2 — друга гра в однойменній серії.
 Tekken 3 — третя гра в однойменній серії.
 Tekken 4 — четверта гра в однойменній серії.
 Tekken 5 — п'ята гра в однойменній серії.
 Tekken 5: Dark Resurrection — спеціальний порт Tekken 5 під платформу PSP та PlayStation 3.
 Tekken 6 — відеогра, випущена в Японії на аркадних автоматах 26 листопада 2007 року.
 Tekken 6: Bloodline Rebellion — змінена версія гри Tekken 6 для консолей нового покоління.
 Tekken Tag Tournament — відеогра, випущена в Японії на аркадних автоматах у липні 1999 року.
 Tekken Tag Tournament 2 — відеогра, випущена в Японії на аркадних автоматах 14 вересня 2011 року.
 Tekken X Street Fighter — відеогра в жанрі файтинг, розробляється компанією Namco.
 Теккен (фільм) — художній фільм Дуайта Літтла в жанрі бойовик, який знятий за мотивами однойменної серії відеоігор.
 Tekken: Blood vengeance — CG-мультфільм за мотивами серії Tekken.
 Tekken — офіційна манга за мотивами Tekken 6, створена на честь 15-річчя ігрової серії.